Rulo puede hacer referencia a:

Personas 
 Raúl Gutiérrez "Rulo", músico español, exvocalista de La Fuga, y actualmente de Rulo y la contrabanda. 
 David Eidelstein "Rulo", músico chileno, cantautor y bajista de Los Tetas, Esencia, FunkAttack y de Mon Laferte.
 Darian “Rulo” Schijman periodista de televisión argentino.

Otros 
 En peluquería un rulo, también denominado rulero, es un cilindro para rizar el cabello.
 También se denomina rulo o rizo a la porción de cabello con forma de bucle o tirabuzón.
 Un instrumento de jardinería de forma cilíndrica utilizado en diferentes labores como la siembra o el aireado: el rulo.
 En jerga, en España, un rulo es un instrumento para consumir heroína o cocaína, inhalada (Chino (heroína)) o esnifada, respectivamente.

También se denomina rulo al rodillo que se pasa en las parcelas de labor para dejar liso el terreno en la parte Madrid. Esta labor se denomina "dar de rulo" en esta zona.